Barbara Saladin ist der Name folgender Personen:

* Barbara Saladin (Autorin, 1942) (Barbara Saladin-Haas; * 1942), deutsch-schweizerische Autorin 
 Barbara Saladin (Autorin, 1976) (* 1976), Schweizer Journalistin und Autorin